Fro eller FRO kan syfta på:

 FRO – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Florø, Norge, se Florø flygplats
 FRO – landskod enligt ISO 3166-1 för Färöarna 
 FRO – en svensk frivillig försvarsorganisation, se Frivilliga Radioorganisationen